Брейкдаун — розміреніша, повільніша частина пісні, що слідує одразу за швидкою частиною.

 Брейкдаун — персонаж вигаданого «Всесвіту трансформерів», дійова особа кількох мультсеріалів про трансформерів.